La Smithsonian Institution est une institution de recherche scientifique, créée sous l'égide de l'administration américaine en 1846.

Liés à la Smithsonian Institution 
 Le Smithsonian Air and Space Museum, un musée aéronautique et de l'espace situé à Washington, aux États-Unis.
 Le Smithsonian American Art Museum est un musée d'art situé à Washington, aux États-Unis.
 Le Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) est un centre de recherche de la Smithsonian Institution.
 Le Smithsonian Folklife Festival est une exposition internationale du patrimoine culturel vivant, qui se déroule tous les ans à Washington.
 Smithsonian National Zoological Park, un parc zoologique situé à Washington.
 Smithsonian est le journal publié par le Smithsonian Institution à Washington.
 Smithsonian Folkways est un éditeur de musique, à but non lucratif

Divers 
 (3773) Smithsonian est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Smithsonian Channel est une chaîne de télévision canadienne.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 

Patronyme anglais
Homonymie de titre